Rudnyzkyj ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslaw-Bohdan Rudnyzkyj (1910–1995), ukrainisch-kanadischer Linguist, Folklorist, Reiseschriftsteller und Publizist
 Stepan Lwowytsch Rudnyzkyj (1877–1937), ukrainischer Geograph und Kartograph

 Siehe auch

 Rudnicki
 Rudnitzki
 Rudnytsky
 Rudnytzky
 Rudnyzka